«Книжный червь» () — картина немецкого художника и поэта Карла Шпицвега, написанная в 1850 году.

Это полотно представляет собой типичный образец бидермейера, в котором отражены интроспективные и консервативные настроения, распространённые в Европе между Наполеоновскими войнами и Революциями 1848—1849 годов. Шпицвег не просто передаёт эти настроения, но и посмеивается над ними, воплотив их в виде старого библиофила, которому нет дела до мира за пределами его библиотеки.

Литература 
 
 
 
 Müller, Kristiane; Urban, Eberhard: Carl Spitzweg — Beliebte und unbekannte Bilder nebst Zeichnungen und Studien ergänzt durch Gedichte und Briefe, Zeugnisse und Dokumente. Edition Aktuell.

Ссылки 

 Карл Шпицвег, романтик бидермейера 

Картины Карла Шпицвега
Наука в изобразительном искусстве